Transdev (vormals Veolia Transdev) ist der Kurzname eines französischen Verkehrskonzerns. Transdev war von 1955 bis 2011 auch der Name des Vorgängerunternehmens von Veolia Transdev (vor seiner Fusion mit Veolia Transport).

 Transdev Group – Konzernmutter in Frankreich (vormals Veolia Transdev)
 Transdev GmbH – Tochterunternehmen in Deutschland (vormals Veolia Verkehr GmbH)
 Transdev Ostwestfalen – Busunternehmen im Kreis Gütersloh
 Transdev Regio Ost – Eisenbahnverkehrsunternehmen in Sachsen
 Transdev Rheinland – Verkehrsunternehmen (Eisenbahn und Bus) in Nordrhein-Westfalen
 Transdev Rhein-Main – Busunternehmen im Raum Frankfurt am Main
 Transdev Sachsen-Anhalt – Eisenbahnverkehrsunternehmen in Sachsen-Anhalt
 Transdev Hannover – Verkehrsunternehmen für den Betrieb der S-Bahn Hannover ab 2022
 Transdev Verkehr GmbH  – umfasst Bus- und Bahnbetriebe der ehemaligen Rhenus Veniro
 Transdev (1955–2011) – Vorgängerunternehmen der Transdev Group